Сен-Марте́н-де-Керье́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Л’Аржантьер-ла-Бессе. Округ коммуны — Бриансон.

Код INSEE коммуны — 05151.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1102 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 728 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 559 были экономически активными, 169 — неактивными (показатель активности — 76,8 %, в 1999 году было 76,2 %). Из 559 активных работали 535 человек (286 мужчин и 249 женщин), безработных было 24 (14 мужчин и 10 женщин). Среди 169 неактивных 60 человек были учениками или студентами, 58 — пенсионерами, 51 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Сен-Жак (1502 год)
 Церковь Сен-Мартен-де-Кейриер
 Часовня Сент-Ипполит-дю-Бушье
 Мост через реку Дюранс (1827 год)

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки